Bryan Winter är en spelkonstruktör som konstruerade samlarkortspelet Doomtrooper från 1994. Även konstruktör till samlarkortspelen Kult och Dark Eden samt brädspelet Dragon Hordes.

Externa länkar 
 Information om spelen Bryan Winter konstruerat

Spelkonstruktörer
Män
Levande personer